Gmina Zakrzew bezeichnet Gemeinden in Polen:
 Gmina Zakrzew (Powiat Lubelski), eine Landgemeinde in der Woiwodschaft Lublin 
 Gmina Zakrzew (Powiat Radomski); eine Landgemeinde in der Woiwodschaft Masowien; siehe Zakrzew (Powiat Radomski)